Баденија има више значења:

 Баденија
 Баденија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баденија (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баденија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику